Jørgen Berthelsen ist der Name folgender Personen:

* Jørgen Berthelsen (Musiker) (1757–1797), dänischer Violinist und Kapellmeister 
 Jørgen Berthelsen (Politiker) (1851–1922), dänischer Politiker 
 Jørgen Berthelsen (Landsfoged) (1895–1989), dänischer Verwaltungsjurist, Landsfoged von Grönland